Bugel, of flügelhorn, een koperen blaasinstrument

De volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):
 Bugel (Bagelen), in de provincie Midden-Java
 Bugel (Ciawi), in de provincie West-Java
 Bugel (Godong), in de provincie Midden-Java
 Bugel (Karawaci), in de provincie Bantam
 Bugel (Kedung), in de provincie Midden-Java
 Bugel (Patrol), in de provincie West-Java
 Bugel (Polokarto), in de provincie Midden-Java
 Bugel (Sekaran), in de provincie Oost-Java
 Bugel (Tomo), in de provincie West-Java